Dorothy Green (1892-1963) – attrice statunitense del cinema muto
Dorothy Green (1920-2008) – attrice statunitense
Dorothy Green – tennista statunitense dei primi del '900